Муаєннвіль () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Уаза
 Муаєннвіль () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Сомма
 Муаєннвіль () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Па-де-Кале